Die Football League 1888/89 war die erste Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 8. September 1888, endete am 20. April 1889 und brachte mit Preston North End den ersten nationalen Meister in der Geschichte des englischen Fußballs hervor. „PNE“, das im selben Jahr mit dem FA Cup das erste Double überhaupt gewann, siegte mit überlegenen elf Punkten Vorsprung vor Aston Villa und blieb in der gesamten Spielzeit ungeschlagen. Absteiger gab es keine, da die auf den vier untersten Abschlusstabellenplätze rangierenden Klubs aus einer Wiederwahlprozedur als Sieger hervorgingen.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Preston North End 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1888/89 für Preston North End in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Wahlprozedere 
Die Regularien der Football League sahen vor, dass sich am Saisonende die vier schlechtesten platzierten Teams zur Wiederwahl stellen mussten. Abgestimmt wurde auf der jährlichen Hauptversammlung der Football League, bei der zugleich über Neuaufnahmen entschieden wurde. Die folgende Stimmverteilung sorgte dafür, dass alle vier am Ende positionierten Football-League-Teams der Liga auch in der Saison 1889/90 erhalten blieben:

Besondere Vorkommnisse 
 Aus Sicherheitsgründen verbannte die Football League die seit 1878 verwendeten Flutlicht-Systeme aus den Stadien. Das erste Flutlichtspiel der Liga fand im Februar 1956 statt.

Weblinks 
 England 1888-89 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1888/89
1888/89